|-
| 124401 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124402 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124403 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124404 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124405 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124406 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124407 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124408 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124409 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124410 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124411 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124412 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124413 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124414 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124415 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124416 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124417 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124418 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124419 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124420 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124421 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124422 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124423 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124424 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124425 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124426 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124427 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124428 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124429 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124430 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124431 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124432 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124433 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124434 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124435 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124436 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124437 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124438 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124439 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124440 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124441 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124442 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124443 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124444 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124445 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124446 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124447 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124448 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124449 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124450 - ||  || 25 august 2001 ||  || 
|-
| 124451 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124452 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124453 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124454 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124455 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124456 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124457 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124458 - ||  || 19 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124459 - ||  || 18 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124460 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124461 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124462 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124463 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124464 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124465 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124466 - ||  || 23 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 124467 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124468 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124469 - ||  || 25 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 124470 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124471 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124472 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124473 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124474 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124475 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124476 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124477 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124478 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124479 - ||  || 9 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124480 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124481 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124482 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124483 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124484 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124485 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124486 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124487 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124488 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124489 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124490 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124491 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124492 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 124493 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124494 - ||  || 12 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124495 - ||  || 12 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124496 - ||  || 13 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124497 - ||  || 12 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124498 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 124499 - ||  || 12 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 124500 - ||  || 9 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-